Boulala peut désigner :
 L'ethnie Boulala, présente principalement au Tchad
 Boulala, une commune rurale du Burkina Faso